Чемпіонат Гібралтару з футболу 2016—2017 — 118-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Титул чемпіона захищав Лінкольн Ред Імпс. Сезон розпочався 21 вересня 2016 і завершився 22 травня 2017 року. Як і в попередньому сезоні, кожна з десяти команди тричі зіграли з іншою — в цілому 27 турів. Десята команда була понижена в класі, дев'ята — проведе плей-оф з другою командою Другого дивізіону Гібралтару. Перша команда буде представляти Гібралтар у Лізі чемпіонів УЄФА, ще дві команди за підсумками чемпіонату й Кубку Скелі — Лізі Європи УЄФА. Чемпіоном став Юероп.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня 2017

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної асоціації Гібралтару 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2016–2017
Гібралтар
Гібралтар